Donges steht für:

 Donges, eine Gemeinde im Département Loire-Atlantique, Region Pays de la Loire, Frankreich 

Donges ist der Familienname folgender Personen:

 Juergen B. Donges (1940–2021), deutscher Ökonom und Hochschullehrer für Wirtschaftspolitik
 Patrick Donges (* 1969), Kommunikationswissenschaftler und Hochschullehrer
 Sofie Donges (* 1981), deutsche Journalistin